Altamira bezeichnet folgende geographischen Orte:

 Höhle von Altamira, eine Höhle in Spanien
 Altamira (Velasco), Ortschaft in der Provinz Velasco, Bolivien
 Altamira (Pará), Gemeinde in Brasilien
 Altamira do Maranhão, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão, Brasilien
 Altamira (Puerto Plata), Stadt in der Dominikanischen Republik
 Altamira (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien
 Altamira (Tamaulipas), Stadt in Mexiko
 Altamira (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Municipio Altamira, Municipio in Mexiko
 Altamira (Puerto Rico), Ort in Puerto Rico
 Plaza Altamira, Platz in der Stadt Caracas, Venezuela
 Altamira Heights, im Hillsborough County in Florida, USA
 Altamira West Number 2 Colonia, im Hidalgo County in Texas, USA

Personen:
 Ignacio Altamira (1860–1906), mexikanischer Botschafter
 Rafael Altamira, spanischer Jurist und Historiker

außerdem:
 (7742) Altamira, ein Asteroid
 Altamira (Film), Spielfilm von 2016 über die Entdeckung der Höhlen von Altamira

Siehe auch: